Philip A. Scheib (1894-1969), un compositeur et acteur américain ;
 Yisraël Scheib (1910-1996), un penseur, essayiste politique et enseignant israélien ;
 Julia Scheib (1998-), une skieuse alpine autrichienne.